John Wilson (1741–1793) – brytyjski matematyk
 John Wilson (1765–1819) – brytyjski administrator kolonialny, gubernator porucznik Dolnej Kanady
  (1785–1854) –  szkocki adwokat, krytyk literacki, pisarz
 John Wilson (1876–1957) – brytyjski kolarz, olimpijczyk
 John Wilson (1879–1940) – holenderski strzelec, olimpijczyk
 John P. Wilson (1923–2007) – irlandzki polityk
 John Wilson (ur. 1947) – brytyjski perkusista
 John Wilson (ur. 1968) – brytyjski duchowny rzymskokatolicki, biskup
 John Wilson – brytyjski montażysta